Johann Friedrich Müller (1782-1816), graveur sur cuivre
 Johann Friedrich Theodor Fritz Müller (1821 ou 1822-1897), biologiste allemand